Dopesick bezeichnet:
 Dopesick (Album), Album der Band EyeHateGod
 Dopesick (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2021)